Таволжа́нка () — село в Купянском районе Харьковской области Украины, Двуречанская поселковая община.

Географическое положение 
Село Таволжанка находится в балке Таволжанке (Тавалжинке) на впадении реки Сухой Таволжанки (правый приток) в Таволгу (Тавалжинку); Таволга менее чем через 1 км впадает в реку Оскол (левый приток); ниже по течению расположен посёлок Двуречное. В селе расположено Таволжанское водохранилище.

Село расположено в балках Тавалжинка (основная), Сухая Таволжанка и Виднега 3-я и окружено большими лесными массивами урочище Банковский Бор и урочище Великое (сосна).

На расстоянии в 1 км расположена железнодорожная станция Двуречная. Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Село основано в 1899 году.
12 июня 2020 года, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины № 725-р «Об определении административных центров и утверждении территорий территориальных общин Харьковской области», вошло в состав Дворичанского поселкового общества.

17 июля 2020 года, в результате административно-территориальной реформы и ликвидации Двуречанского района, село вошло в состав Купянского района Харьковской области.

С 24 февраля 2022 года село находится под контролем российской армии.

Экономика 
 В селе есть машинно-тракторные мастерские.
 Двуречанский райагроснаб, ОАО.
 Частное сельскохозяйственное предприятие «Таволжанское».
 Общество с ограниченной ответственностью «Купянск-Агроинвест»
 Фермерское хозяйство «Инна».
 «АГРОМИР», сельскохозяйственное ЧП.
 Таволжанское сельпо.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Спортивная площадка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 63 воина, погибших во время Великой Отечественной войны.

Происхождение названия 
По гидронимической версии, село названо по реке Таволжанке, на которой основано. По орнитологической версии происхождения названия, названо по птице таволге (иволге), которые гнездились в округе.

Примечания 

Населённые пункты Двуречанского района